Rheebruggen (buurtschap)
Rheebruggen (havezate)